La Serie C2 1994-1995 è stata la 17ª edizione del Serie C2, quarto torneo professionistico del campionato italiano di calcio. La stagione è iniziata il 4 settembre 1994 ed è terminata il 25 giugno 1995.

Stagione

Novità
Il , classificato terzo nel girone C la stagione precedente, viene ripescato in Serie C1 a completamento di organici.

Due squadre neoretrocesse dalla Serie C1 non si iscrissero al campionato: il , retrocesso d'ufficio dalla F.I.G.C. dopo la seconda posizione nel girone A della Serie C1, fallisce e si icrive al campionato di Eccellenza Emilia-Romagna. Anche il  non si iscrive al campionato e riparte dall'eccellenza siciliana.
Altre neoretrocesse furono ripescate in C1: il , il , il  ed il .

Cinque squadre partecipanti alla stagione precedente della Serie C2 non si iscrissero al campionato: l' fu radiato dalla F.I.G.C. per inadempienze economiche e ripartì dall'Eccellenza con la nuova denominazione di Associazione Calcio Akragas Città di Agrigento S.r.l.. Altre squadre che non si iscrissero al campionato per problemi finanziari furono , il , il  ed il .

Al loro posto vennero ripescate a completamento di organici alcune retrocesse della Serie C2 della stagione precedente: l', la , il  e la . Dal Campionato Nazionale Dilettanti sono state invece ammesse la , il , il , l', la  e il .

Formula
In questa edizione furono introdotti i play-off e i play-out. 

Per la promozione, la squadra 1ª classificata veniva promossa direttamente, mentre le squadre dalla 2ª alla 5ª posizione si scontravano in due semifinali con partite di andata e ritorno. Le due squadre vincenti disputavano una finale a gara unica dove la squadra vincente veniva promossa nella categoria superiore.

Per le retrocessioni, l'ultima classificata di ogni girone retrocedeva direttamente, mentre le squadre dalla 14ª alla 17ª posizione si scontravano in due semifinali con partite di andata e ritorno. Le due squadre perdenti retrocedevano nella categoria inferiore.

Girone A

Squadre partecipanti

Allenatori

Classifica finale 

Legenda:
      Promossa in Serie C1 1995-1996.
  Partecipa ai play-off o ai play-out.
      Retrocessa in Campionato Nazionale Dilettanti 1995-1996.

Regolamento:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
A parità di punteggio valevano gli scontri diretti. In caso di pari merito in zona promozione e/o retrocessione si doveva giocare una gara di spareggio.

Note:
L'Olbia è stata poi ripescata in Serie C2 1995-1996.

Risultati

Tabellone

Calendario

Spareggi

Play-off

Tabellone

Semifinali

Finale

Play-out

Statistiche

Individuali

Classifica marcatori

Girone B

Squadre partecipanti

Allenatori

Classifica finale 

Legenda:
      Promossa in Serie C1 1995-1996.
  Partecipa ai play-off o ai play-out.
      Retrocessa in Campionato Nazionale Dilettanti 1995-1996.

Regolamento:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
A parità di punteggio valevano gli scontri diretti. In caso di pari merito in zona promozione e/o retrocessione si doveva giocare una gara di spareggio.

Note:
Il Giorgione è poi stato ripescato in Serie C2 1995-1996.

Risultati

Tabellone

Calendario

Spareggi

Play-off

Tabellone

Semifinali

Finale

Play-out

Girone C

Squadre partecipanti

Allenatori

Classifica finale 

Legenda:
      Promossa in Serie C1 1995-1996.
  Partecipa ai play-off o ai play-out.
      Retrocessa in Campionato Nazionale Dilettanti 1995-1996.

Regolamento:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
A parità di punteggio valevano gli scontri diretti. In caso di pari merito in zona promozione e/o retrocessione si doveva giocare una gara di spareggio.

Note:

Risultati

Tabellone

Calendario

Spareggi

Play-off

Tabellone

Semifinali

Finale

Play-out

Note

Collegamenti esterni 
 
 

Calcio nel 1994
Calcio nel 1995
1994